Viva la libertad puede referirse:
Al lema o grito que vitorea a la libertad, propio de las revoluciones liberales de comienzos de la Edad Contemporánea; o
 El título que se dio en castellano a la película À nous la liberté.
 El título en castellano de la película Viva la libertà.
 El álbum de la banda español Casta